

Patronyme 

 Paul Appell (1855-1930), mathématicien français.
 Pierre Appell (1887-1957), homme politique français, fils de Paul Appell.
 Marguerite Appell (1883-1969) ép. Borel, Camille Marbo en littérature, romancière, fille de Paul Appell.
 Claude Appell (1921-1976), auteur de littérature de jeunesse français, fils de Pierre Appell et petit-fils de Paul Appell.
 Geneviève Appell (1924-), psychologue, fille de Pierre Appell et sœur de Claude Appell.

Expression mathématique 
 Polynôme d'Appell généralisé, du nom de Paul Appell.